Jacques Joseph Duguet (1649-1733), théologien et moraliste français.
Michel Duguet (1961-),  joueur français de Scrabble et de bridge.
Pascal Duguet (1804-1884), homme politique français.
Victorin Duguet (1905-1989), mineur et syndicaliste français.